Анто́ниу Бо́ржис да Фонсе́ка (; 1808—1872) — бразильский журналист и революционер.

Боржис да Фонсека получил среднее образование в Епископальной семинарии в Олинде, после чего отправился в Германию, где окончил юридический факультет. По возвращении в Бразилию присоединился к республиканскому движению и был вовлечен в восстание 6 апреля 1831 года в Рио-де-Жанейро.

В 1848 году Боржис да Фонсека стал одним из руководителей восстания в Пернамбуку, более известного как революция Прайэйра. За свою революционную деятельность отбывал заключение на архипелаге Фернанду-ди-Норонья.

Библиография 
 MELO, Jerônimo Martiniano Figueira de, Autos do inquérito da Revolução Praieira, 1979, 465 pp., citado na página lix.
 SANTOS, Mário Márcio de Almeida, Um homem contra o Império: vita e lutas de Antônio Borges da Fonseca, 1995, 235 pp.
 BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento Blake. Diccionario bibliographico brazileiro. 7 vols, 1883.

Революционеры Бразилии
Умершие в Османской Палестине